Хле́бникова  — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Хлебникова, Вера Владимировна (1891—1941) — советская художница, график, авангардист.
 Хлебникова, Марина Арнольдовна (род. 1965) — российская эстрадная певица, актриса, композитор, пианист, теле- и радиоведущая.
 Хлебникова, Ольга Владимировна (род. 2000) — российская волейболистка, связующая.
 Хлебникова, Тамара Александровна (1928—2001) — советский и российский археолог-булгаровед.

Составные фамилии 
 Митурич-Хлебникова, Вера Маевна (род. 1954) — советская и российская художница.